Zao steht für:
 Zao (Metalcore-Band), eine christliche Metalcore-Band aus den USA 
 Zao (Zeuhl-Band), eine französische Zeuhlband
 Zao (Sänger), kongolesischer Sänger und Musiker
 Zao (Album), Album von Jef Gilson
 (5751) Zao, einen Asteroiden
 Zao, einen Charakter der James-Bond-Folge Stirb an einem anderen Tag
 Zaō, eine Gebirgskette in Japan
 Zaō-Schanze, eine Skischanze auf dem gleichnamigen Berg in Japan
 Zaō-Quasi-Nationalpark, ein Quasi-Nationalpark in Japan
 Zaō (Miyagi), eine Stadt in Japan

Zao ist der Familienname folgender Personen:
 Zao Wou-Ki († 2013), französisch-chinesischer Maler

Zaō ist das Pseudonym folgender Personen:
 Zaō Taishi von Mikiyo Tsuda, japanische Manga-Zeichnerin 

ZAO steht für:
 die Rechtsform Geschlossene Aktiengesellschaft (Russland) (auch SAO)
 Zinkoxid-Aluminium, siehe aluminiumdotiertes Zinkoxid
 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie
 Zentral-OP als Abteilungsbezeichnung in der medizinischen Dokumentation, v. a. in Qualitätsberichten

zao steht für:
 Ozolotepec-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung